Conn peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfie Conn, Jr. (1952-), footballeur international écossais ;
 Billy Conn (1917-1993), boxeur américain ;
 Budwin Conn (1927-2007), peintre américain ;
 Didi Conn (1951-), actrice américaine ;
 Jerome Conn (1907-1994), endocrinologiste américain ;
 Justin Conn (1988-), linebacker de football canadien ;
 Nicole Conn (1959-), productrice et scénariste américaine ;
 Shelley Conn (1976-), actrice britannique.

Hydronyme 
 Lough Conn, lac du comté de Mayo, dans la province du Connacht en Irlande ;
 Rivière Conn, cours d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres 
 Conn Cetchathach, Conn « aux Cent Batailles », un des Ard ri Érenn (roi suprême d’Irlande), les plus célèbres ;
 C.G. Conn, marque américaine d'instruments à vents ;
 Syndrome de Conn, syndrome décrit par Jerome Conn.

Homonymie d'hydronyme